В соревнованиях по плаванию на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 900 спортсменов в плавании в бассейне и ещё 50 на открытой воде, которые будут бороться за 34 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 2-я спортсменами на каждой дистанции и по одной эстафетной команде в каждой дисциплине.

Правила квалификации 
Лицензию на летние Олимпийские Игры 2016 года в Рио-де-Жанейро получают страны, чьи спортсмены выполнили, установленное FINA олимпийское квалификационное время (OQT). Каждый НОК может получить максимум две квоты в каждой из дисциплин. Квалификационный период начался 1 марта 2015 года и закончится 3 июля 2016 года. Если по итогам отборочного периода спортсмены не смогли распределить 900 установленных квот, то оставшиеся места будут распределены среди спортсменов, выполнивших норматив Олимпийского отборочного времени (OST), в соответствии с положением в мировом рейтинге FINA за время отборочного срока, при условии, что эти спортсмены участвовали в чемпионате мира в Казани.

Квалифицированные страны 
Список участвующих национальных олимпийских комитетов, в скобках указано количество завоёванных или полученных квот:

  (51)
  (5)
  (2)
  (2)
  (2)
  (10)
  (2)
  (7)
  (15)
  (2)
  (1)
  (2)
  (43)
  (1)
  (35)
  (31)
  (4)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (35)

  (3)
  (2)
  (14)
  (2)
  (15)
  (8)
  (3)
  (7)
  (2)
  (7)
  (22)
  (57)
  (2)
  (39)
  (56)
  (2)
  (2)
  (8)
  (2)
  (2)
  (5)

  (2)
  (2)
  (2)
  (2)
  (26)
  (2)
  (10)
  (2)
  (4)
  (2)
  (21)
  (2)
  (2)
  (53)
  (1)
  (1)
  (7)
  (6)
  (4)
  (5)
  (67)

  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (4)
  (2)
  (2)
  (6)
  (7)
  (42)
  (1)
  (6)
  (1)
  (2)
  (19)
  (1)
  (14)
  (5)
  (1)
  (58)

Вольный стиль

Квалификационные нормативы 
Нормативы были разработаны по следующим критериям:
OQT — 16-е место на летних Олимпийских играх 2012 года. 
OST — +3,5 % к OQT

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2016 года.

50 метров 

 Мужчины 

 Женщины

100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

400 метров 

 Мужчины 

 Женщины

800/1500 метров 

 Мужчины, 1500 метров 

 Женщины, 800 метров

Баттерфляй

Квалификационные нормативы 
Нормативы были разработаны по следующим критериям:
OQT — 16-е место на летних Олимпийских играх 2012 года. 
OST — +3,5 % к OQT

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Плавание на спине

Квалификационные нормативы 
Нормативы были разработаны по следующим критериям:
OQT — 16-е место на летних Олимпийских играх 2012 года. 
OST — +3,5 % к OQT

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Брасс

Квалификационные нормативы 
Нормативы были разработаны по следующим критериям:
OQT — 16-е место на летних Олимпийских играх 2012 года. 
OST — +3,5 % к OQT

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

100 метров 

 Мужчины 

 Женщины

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Комплексное плавание

Квалификационные нормативы 
Нормативы были разработаны по следующим критериям:
OQT — 16-е место на летних Олимпийских играх 2012 года. 
OST — +3,5 % к OQT

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

200 метров 

 Мужчины 

 Женщины

400 метров 

 Мужчины 

 Женщины

Эстафеты 
В эстафетах олимпийские лицензии получают 12 сильнейших сборных по итогам чемпионата мира 2015 года, а также 4 лучших сборных по времени, показанному в период с 1 марта 2015 года по 31 мая 2016.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

4×100 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

4×200 метров вольным стилем 

 Мужчины 

 Женщины

4×100 метров комбинированная 

 Мужчины 

 Женщины

Открытая вода 
Первые олимпийские лицензии были разыграны в рамках чемпионата мира 2015 года в Казани. Ещё по 9 путёвок будет разыграно по итогам олимпийского квалификационного плавательного марафона 2016 года. По одной гарантированной квоте было выделено хозяевам Игр сборной Бразилии, но поскольку бразильские пловцы обеспечили себе участие в Играх по итогам чемпионата мира, то эти неиспользованные квоты будут разыграны в рамках квалификационного марафона. Оставшиеся пять путёвок в каждой дисциплине также будут распределены по итогам квалификационного марафона, но их обладателями станут по одному спортсмену от каждого континента, из числа стран, неквалифицированных ранее. Каждая страна может быть представлена на Играх максимум двумя спортсменами.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские лицензии являются именными.

 Мужчины 

 Женщины

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Квалификационные нормативы 
 Правила квалификации  (открытая вода)
 Мировой рейтинг 
 Список квалифицированных спортсменов  (плавание, мужчины)
 Список квалифицированных спортсменов  (плавание, женщины)
 Список квалифицированных спортсменов  (открытая вода)

Плавание
Квалификация